Ayos peut désigner :
 Ayos, une commune du Cameroun dans le département du Nyong-et-Mfoumou ;
 Ayos, un village du Cameroun dans l'arrondissement d'Awaé ;
 Ayos, un village du Cameroun dans l'arrondissement d'Okola.